Archaeothyris est un genre éteint de synapsides ophiacodontidés qui vivait au Carbonifère supérieur et qui est connu en Nouvelle-Écosse. Datant de , Archaeothyris, avec un synapside plus mal connu appelé Echinerpeton, sont les plus anciens synapsides incontestés connus. Protoclepsydrops, également de la Nouvelle-Écosse, est légèrement plus âgé, mais il est connu par des restes fossiles très fragmentaires.

Description 
Archaeothyris était également plus avancé que les premiers sauropsides, ayant de fortes mâchoires qui pouvaient s'ouvrir plus largement que celles des premiers reptiles. Alors que ses dents acérées avaient toutes la même forme, elle possédait une paire de canines élargies, suggérant que c'était un carnivore.

Classification 
Archaeothyris appartenait à la famille des Ophiacodontidae, un groupe de premiers pélycosaures qui ont évolué tôt dans le Carbonifère supérieur. C'était l'un des synapsides les plus anciens et les plus basaux (le groupe qui inclut les mammifères).

Découverte et paléoécologie 
Les fossiles dArchaeothyris ont été décrits pour la première fois en 1972 à partir des falaises fossilifères de Joggins, la même localité où ont été découverts les premiers reptiles Hylonomus et Petrolacosaurus (qui ressemblent tous deux à Archaeothyris).

Archaeothyris vivait dans ce qui est maintenant la Nouvelle-Écosse, il y a environ  dans la période du Carbonifère (Pennsylvanien).
À l'époque, la Nouvelle-Écosse était un marécage semblable aux Everglades d'aujourd'hui en Floride. Les « arbres » (en fait des lycopodes) étaient très grands, certains, comme Lepidodendron, mesuraient jusqu'à  de haut. Archaeothyris et les autres premiers reptiles vivaient dans la végétation humide sur le sol de la forêt, avec les amphibiens labyrinthodontes les plus adaptés à la vie terrestre.

Notes et références

Liens externes

Articles connexes 
 Hylonomus
 Petrolacosaurus

Genre de synapsides (nom scientifique)
Synapside du Carbonifère
Animal du Pennsylvanien
Paléontologie au Canada
Taxon fossile décrit en 1972